Dieser Artikel behandelt die argentinische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland.

Qualifikation 

Argentinien qualifizierte sich in einer Dreiergruppe zur Fußball-Weltmeisterschaft. Gegner waren Paraguay und Bolivien.

Argentinischer Kader

Argentinische Spiele bei der WM 1974

Vorrunde 
 Argentinien – Polen 2:3 – Tore: 0:1 Lato (6. Min.), 0:2 Szarmach (8. Min.), 1:2 Heredia (62. Min.), 1:3 Lato (64. Min.), 2:3 Babington (67. Min.)
 Argentinien – Italien 1:1 – Tore: 1:0 Houseman (19. Min.), 1:1 Perfumo (34. Min. – Eigentor)
 Argentinien – Haiti 4:1 – Tore: 1:0 Yazalde (14. Min.), 2:0 Houseman (18. Min.), 3:0 Ayala (58. Min.), 3:1 Sanon (63. Min.), 4:1 Yazalde (67. Min.)

Das vierte Tor durch Yazalde in der 67. Min. gegen Haiti war das entscheidende Tor, das Argentinien mit einem Tor Vorsprung gegenüber Italien in die zweite Finalrunde als Gruppenzweiter hinter Polen brachte.

Zweite Finalrunde (Gruppe A) 

 Argentinien – Niederlande 0:4 – Tore: 0:1 Cruyff (11. Min.), 0:2 Krol (25. Min.), 0:3 Rep (72. Min.), 0:4 Cruyff (90. Min.)
 Argentinien – Brasilien 1:2 – Tore: 0:1 Rivelino (31. Min.), 1:1 Brindisi (34. Min.), 1:2 Jairzinho (48. Min.)
 Argentinien – DDR 1:1 – Tore: 0:1 Streich (14. Min.), 1:1 Houseman (20. Min.)

Argentinien schied als Gruppenletzter aus.

Weblinks 

1974
Argentinien